Цезарь Франсуа Кассини (; 17 июня 1714 — 4 сентября 1784) — французский  и .

Член Французской академии наук (1735, adjoint astronome surnuméraire), Лондонского королевского общества (1751).

Биография 
Астроном в третьем поколении, сменил своего отца, Жака Кассини, на посту директора Парижской обсерватории, но особых успехов как астроном не достиг. В 1745 году описал разновидность картографической проекции, названную в его честь «проекция Кассини».

Делом жизни Кассини стало составление первой полной топографической карты Франции, которая была завершена его сыном Жаном-Домиником Кассини IV, напечатана Французской Академией наук в 1744—1793 годах и известна как карта Кассини.

Примечания

Литература 
 

Цезарь Франсуа
Картографы Франции XVIII века
Члены Французской академии наук
Члены Лондонского королевского общества
Члены Баварской академии наук
Члены Прусской академии наук